Зе Ка́рлос () — прозвище ряда бразильских футболистов.
 Алмейда, Жозе Карлос де (род. 1968) — бразильский футболист, защитник, серебряный призёр чемпионата мира 1998 года.
 Бернардо, Жозе Карлос (род. 1945) — бразильский футболист, полузащитник.
 Коста Араужо, Жозе Карлос да (1962—2009) — бразильский футболист, вратарь.